Белозёрский райо́н () — упразднённая административная единица Херсонской области Украины.

Органы власти 
 глава райадминистрации (назначаем ОДА)
 глава райсовета (избираем)
 главы сельсоветов (избираем)
 районный прокурор (назначаем ГПУ)
 районный милиционер (назначаем МВД)
 районный судья (назначаем ВРУ пожизненно)

Административный центр — посёлок городского типа Белозёрка.

История 
Район образован 4 января 1939 года на территории 10 сельсоветов, выделяемых из пригородной зоны города Херсона и 2 сельсоветов, выделяемых из пригородной зоны города Николаева.

Известные люди 
 Моторный, Дмитрий Константинович (1927—2018) — дважды Герой Социалистического Труда, Герой Украины.
 Корчинский, Александр Васильевич	(02.07.1938 — 08.12.2011) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, звеньевой тракторной бригады совхоза имени 60-летия Советской Украины Белозёрского района Херсонской области.

В районе родились 
 Куманченко, Полина Владимировна (1910—1992) — актриса театра и кино, народная артистка СССР (1960).
 Бондарчук, Сергей Фёдорович (1920, с. Белозёрка — 1994) — советский актёр и кинорежиссёр.
 Кириченко, Алексей Илларионович (1908—1975) — 7-й первый секретарь ЦК КП Украины

Примечания